Wild Dances – album di Ruslana Lyžyčko del 2014
 Wild Dances – singolo di Ruslana Lyžyčko del 2014